

Personnalités 

 Fabio Albergati (1538-1606), diplomate et écrivain italien ;
 Francesco Albergati Capacelli (1728-1804), écrivain italien ;
 Niccolò Albergati (1375-1443), cardinal italien, Chartreux ;
 Niccolò Albergati-Ludovisi (1608-1687), cardinal italien, archevêque de Bologne ; 
 Pirro Albergati (1663-1735), compositeur italien de l'époque baroque.

Voir aussi 
 Palais Albergati, à Bologne (Italie)